MTP (ang. More Than Parsing) to narzędzie do generowania Analizator składniowyów z opisu gramatyki w postaci GONF (Generalised Object Normal Form).

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa projektu MTP

Generatory parserów